

Населені пункти та їхні частини
 Пущиково — місто в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Пущиково — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Пущиково — осада в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства

Примітки